Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Irakli Labadze 4-6, 7-62, 7-5.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Germán Puentes (primo turno)

 Nikolaj Davydenko (Campione)
 Edwin Kempes (quarti di finale)
 Christian Vinck (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 2001